William Irvine est un nom pouvant désigner:

William Irvine (c. 1298-?), soldat écossais
William Irvine (1741-1804), général et homme politique de Pennsylvanie
William Irvine (1743-1787), docteur et chimiste écossais
Col. William Irvine (18 siècle), soldat révolutionnaire américain
William Irvine (1820-1882), soldat et homme politique new-yorkais
William Irvine (1840-1911), administrateur colonial écossais
William Irvine (1858-1943), homme politique australien
William Irvine (1863-1947), évangéliste écossais
William Irvine (1885-1962), homme politique canadien
William Irvine (1898-1952), joueur de rugby à XV néo-zélandais
William C. Irvine (né en 1944), historien canadien
Willie Irvine (né en 1943), joueur de football nord-irlandais
Willie Irvine (né en 1956), joueur de football écossais
Willie Irvine (né en 1956), joueur de football écossais
Willie Irvine (né en 1963), joueur de football écossais

Voir aussi
Bill Irvine (1926-2008), danseur professionnel britannique

Homonymie de personnes